Сен-Поль-сюр-Тернуаз:

 Сен-Поль-сюр-Тернуаз — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Сен-Поль-сюр-Тернуаз.
 Сен-Поль-сюр-Тернуаз — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.